Divizia A 2016–2017 este cel de-al 26-lea sezon din istoria Diviziei A, a doua ligă de fotbal din Republica Moldova. Competiția a început pe 5 august 2016 și urmează să se termine în luna mai 2017.

Echipe

Clasament

Rezultate

Topul marcatorilor

Vezi și 
 Liga a II-a 2016-2017

Referințe

Legături externe 
 Pagina oficiala 
 Divizia A 2016-2017 pe SoccerWay

Sezoane Divizia A
2016 în fotbal
2017 în fotbal
2016 în Republica Moldova
2017 în Republica Moldova